Jaime Martín (né en 1966),  illustrateur et auteur de bande dessinée espagnol ;
  (né en 1965), flutiste et chef d'orchestre espagnol ;
 , taekwondoïste philippin.